El término Yugoslavia puede referirse a:

 El Reino de Yugoslavia, fundado en 1929, y que fue gobernado por el rey Alejandro I Karadjordjevic y el príncipe Pablo hasta que el país fue desmembrado por las potencias del Eje y sus aliados en 1940. Este estado había sucedido al Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, formado en 1918.

 La República Democrática Federal de Yugoslavia, creada en 1945 tras la victoria de los aliados y los partisanos yugoslavos en la Segunda Guerra Mundial. Estuvo integrada por seis repúblicas: Serbia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Eslovenia y Macedonia. Este país en virtud de sus avatares constitucionales fue cambiado diversas veces de nombre:
República Federal Popular de Yugoslavia, denominación empleada entre 1946 y 1963. 
República Federativa Socialista de Yugoslavia, denominación empleada a partir de 1963 y hasta 1992, momento en el cual cuatro de las seis repúblicas se separaron: Eslovenia, Croacia, República de Macedonia y Bosnia-Herzegovina.

 La República Federal de Yugoslavia, formada en 1992 por las repúblicas restantes de Montenegro y Serbia, y que en 2003 modificó su estructura interna y cambió su nombre por el de Federación de Serbia y Montenegro. En 2006 quedó disuelta, al proclamar Montenegro su independencia.